Лукма́нов — фамилия тюркского происхождения. Известные носители:

 Лукманов, Гаян Лугуманович (1923—1988) — башкирский писатель и педагог, библиотекарь.
 Лукманов, Халил Хамитович (1959—2018) — советский и российский боксёр, тренер по боксу.